Château de Villeneuve est le nom donné à plusieurs châteaux situés notamment en France :
 le château de Villeneuve à Bar-sur-Seine (Aube) ;
 le château de Villeneuve à Essey (Côte-d'Or) ;
 le château de Villeneuve à Guérande (Loire-Atlantique) ;
 le château de Villeneuve à Martigné-Briand (Maine-et-Loire) ;
 le château de Villeneuve à Montolieu (Aude) ;
 le château de Villeneuve à Vence (Alpes-Maritimes) ;
 le château de Villeneuve à Villeneuve-lès-Bouloc (Haute-Garonne).